Chuchow är en äldre romanisering av olika kinesiska ortnamn på gamla kinesiska postkartan och kan syfta på följande städer:

 Chuchow – i Zhejiang-provinsen, se Lishui som tidigare kallades Chuzhou 处州
 Chuchow – i Anhui-provinsen, se Chuzhou
 Chuchow – i Zhejiang-provinsen, se Quzhou
 Chuchow – i Hunan-provinsen, se Zhuzhou

WP:Projekt Kina